plurale di Cardinale
 Franco Cardinali – ex calciatore italiano (1921–)
 Giuseppe Cardinali – storico e politico italiano (1879-1955)
 Julieta Cardinali – attrice argentina (1977–)
 Marco Cardinali – teologo, giornalista e scrittore italiano (1968–)
 Mario Cardinali – giornalista e scrittore italiano (1937–)
 Michele Cardinali – cestista italiano (1978–)
 Nuccia Cardinali – attrice italiana (1943–)
 Terzilio Cardinali – militare e partigiano italiano (1913-1944)
 Valeria Cardinali – politica italiana

Pagine correlate 
 Cardinale (disambigua)